Боргезе () — итальянская княжеская фамилия, обязанная своим возвышением кардиналу Камилло Боргезе, который был в 1605 году избран папой римским под именем Павла V.

До понтификата Боргезе 
Род ведёт своё происхождение от сиенского купца Тьеццо да Монтичьяно (XIII век), а точнее — от его племянника по имени Боргези. Агостино Боргезе (1390—1462) верно служил Пию II, за что был награждён графским титулом. Никколо Боргезе (1432—1500) — философ и гуманист Сиенской республики. Пьетро Боргезе (1469—1527) — римский сенатор, погиб при разграблении Рима имперцами.

 (1504—74) укрепил позиции семейства в среде римской элиты, а его сын Камилло был в 1605 году избран папой римским под именем Павла V. Известный поборник непотизма, Павел V даровал старшему брату герцогский титул, младшему — управление замком св. Ангела и Борго. За 16 лет его правления Боргезе превратились в крупнейших землевладельцев Римской Кампаньи.

Особенно Павел V приблизил племянника, Шипионе Боргезе, который получил кардинальскую шапку и собрал на своей вилле на Пинчо одно из богатейших художественных собраний Италии, ныне известное как галерея Боргезе. Среди жемчужин собрания Шипионе — античные статуи «Аполлон Савроктон», «Боргезский борец», «Арес Боргезе».

После понтификата 

Другой племянник папы,  (1598—1658), получил от испанского короля целую пригоршню наследственных титулов, включая титул князя ди Сульмона, который его потомки носят и по сей день. Боргезе закрепились в среде «чёрной знати» путём браков с представителями папских династий Орсини, Колонна, Альдобрандини и Одескальки. После угасания рода Альдобрандини младшая ветвь семейства в 1769 году переняла это славное имя.

Поколение за поколением Боргезе носили фамильные имена Маркантонио, Камилло и Шипионе. В 1803 году князь Камилло Боргезе вступил в брак с Полиной Бонапарт (сестрой Наполеона) и под давлением последнего продал ему художественные сокровища своих предков. Детей у венценосной четы не было.

Из более поздних Боргезе известный промышленник , выигравший легендарный автопробег «Пекин — Париж» (1907) и женатый на единственной дочери медиума Марии Анненковой, и его племянник Юнио Валерио Боргезе, во времена Второй мировой войны служивший в рядах итальянского ВМС и возглавлявший подразделение морских диверсантов (подозреваемых в послевоенное время в организации подрыва линкора «Новороссийск» в гавани Севастополя), основавший в 1967 году крайне правый .

Известные представители

Резиденции 
 Палаццо Боргезе принадлежало кардиналу Боргезе до его вступления на папский престол. Здание, начатое в 1570-х годах Мартино Лонги Старшим, было достроено спустя 30 лет миланцем Фламинио Понцио. Его внутренний двор обнесён портиком из 100 гранитных колонн. Для своей экранизации шекспировской пьесы (1968) Франко Дзефирелли снимал здесь сцену на балконе Джульетты.
 Вилла Боргезе на холме Пинчо строилась в 1600-х годах для кардинала Шипионе Боргезе, племянника Павла V архитекторами Фламинио Понцио и Джованни Вазанцио. Окружена огромным пейзажным парком. В главном здании находится знаменитая художественная галерея Боргезе.

Ссылки 
 
 Родословная роспись рода Боргезе